Kállay György (17–18. sz.) katonatiszt a Rákóczi-szabadságharc idején
 Kállay György (1949–2021) a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület elnöke

Jegyzetek